Quarry ist der Familienname folgender Personen:
 Jerry Quarry (1945–1999), US-amerikanischer Boxer
 Mike Quarry (1951–2006), US-amerikanischer Boxer
 Regina Katharina Quarry († 1821), deutsche Aquatintastecherin
 Robert Quarry (1925–2009), US-amerikanischer Schauspieler

Quarry steht für:
 Quarry (Fernsehserie), in Deutschland auch Deckname Quarry, eine US-amerikanische Dramaserie des Senders Cinemax
 Quarry, im Jahr 2004 veröffentlichter Roman von Bill Pronzini
 Quarry, im Jahr 2011 veröffentlichter Roman von Ally Kennen
 Quarry, eine Romanserie von Max Allan Collins

The Quarry steht für:

 The Quarry (1998), Film aus dem Jahr 1998 von Marion Hänsel
 The Quarry (2020), Film aus dem Jahr 2020 von Scott Teems
 The Quarry, posthum im Jahr 2013 veröffentlichter Roman von Iain Banks
 The Quarry, posthum veröffentlichter Roman von Charles W. Chesnutt
 The Quarry, im Jahr 1947 veröffentlichter Roman von Mildred Walker
 The Quarry, im Jahr 2006 veröffentlichter Roman von Damon Galgut
 The Quarry (Computerspiel), Survival-Horror-Videospiel aus dem Jahr 2022